Split Second peut évoquer :

Cinéma et Télévision 

 Split Second le titre original de Même les assassins tremblent, un film américain de 1953 avec Stephen McNally ;
 Split Second (film, 1992), un film de science-fiction britannique de Tony Maylam et Ian Sharp ;
 Split Second (film, 1999), un téléfilm britannique de David Blair ;
 Split Second (film, 2005), un film de comédie américain d'Azdine Melliti ;
 Split Second (série télévisée), une série télévisée chinoise de type Série B ;
 Split Second (jeu télévisé), un jeu télévisé américain de ABC (1972-1975).

Autre média 

 Split/Second Velocity, un jeu vidéo de course du Black Rock Studio sorti en 2010.

Littérature 

 The Split Second, le second tome de la série The Seems de John Hulme et Michael Wexler ;
 Split Second, un roman de David Baldacci ;
 Split Second, un roman de science-fiction de Garry Kilworth.